Temps: unitat medieval del temps. Vegeu moment (temps).
 Física: vegeu moment o algun dels següents:
 Moment angular
 Moment elèctric de dipol
 Moment magnètic
 Moment d'inèrcia
 Moment d'inèrcia polar
 Primer moment d'àrea
 Segon moment d'àrea
 Matemàtiques: vegeu moment (matemàtiques), usat en teoria de probabilitat i estadística
 Altres ciències: 
 Moments d'imatge, propietats estadístiques d'una imatge
 Moment flector, moment de força resultant en una biga
 Moment sísmic, quantitat usada per mesurar la mida d'un terratrèmol